— кинофильм режиссёра Ясудзиро Одзу, вышедший на экраны в 1961 году. Лента принимала участие в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля, а также получила премию «Майнити» за лучшую женскую роль второго плана (Митиё Аратама).

Сюжет 
Пожилой Манбэй Кохаягава — владелец небольшой пивоварни, переживающей не лучшие времена. Помимо проблем с бизнесом, требуют решения и семейные — нужно выдавать замуж младшую дочь Норико и вдову сына Акико. Благодаря семейным связям, найдены и подходящие кандидаты в мужья, однако сердце Норико лежит скорее к молодому преподавателю, уехавшему работать в Саппоро, а Акико вообще не хочет нового замужества. Все эти дела не слишком интересуют Кохаягаву: он увлечён своей бывшей любовницей, которую встретил много лет спустя и от которой, как он считает, у него есть дочь. Члены семейства, естественно, не в восторге от похождений своего главы. Сердечный приступ, казалось бы, должен заставить его вести себя более благоразумно, однако, быстро восстановившись, он принимается за старое. Всё завершается вторым приступом и смертью Кохаягавы. После похорон Норико решает отправиться к возлюбленному в Саппоро, а Акико принимает решение остаться одной и воспитывать сына.

В ролях 
 Гандзиро Накамура — Мамбэй Кохаягава
 Сэцуко Хара — Акико, невестка Кохаягавы
 Ёко Цукаса — Норико, младшая дочь Кохаягавы
 Митиё Аратама — Фумико, старшая дочь Кохаягавы
 Кэйдзю Кобаяси — Хисао, муж Фумико
 Хисая Морисигэ — Эйитиро Исомура, поклонник Акико
 Тиэко Нанива — Цунэ Сасаки, любовница Кохаягавы
 Рэйко Дан — Юрико, дочь Сасаки
 Харуко Сугимура — Сигэ Като, сводная сестра Кохаягавы
 Дайскэ Като — Яносукэ Китагава, сводный брат Кохаягавы
 Тисю Рю — крестьянин
 Юко Мотидзуки — его жена
 Акира Такарада — Тэрамото Тадаси

О фильме 
53-й фильм Ясудзиро Одзу снимался с июня по сентябрь 1961 года на студии Takarazuka, принадлежащей компании Toho. Это было своеобразной расплатой за право снять звёзд Toho — Сэцуко Хару и Ёко Цукасу — в предыдущей ленте Одзу «Поздняя осень».

Примечания 

Фильмы Японии 1961 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы-драмы Японии
Фильмы на английском языке